Le roman Oublier Palerme d'Edmonde Charles-Roux en 1966 ;
Le film Oublier Palerme de Francesco Rosi de 1990.